Praxias ist der Name von:

 Praxias (Bildhauer 5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Praxias (Bildhauer 4. Jahrhundert v. Chr. (Vater)), griechischer Bildhauer
 Praxias (Bildhauer 4. Jahrhundert v. Chr. (Sohn)), griechischer Bildhauer

 Praxias-Maler, etruskischer Vasenmaler des pseudo-rotfigurigen Stils
 Praxias-Gruppe, Gruppe etruskischer Vasenmaler des pseudo-rotfigurigen Stils